Eugonissus är ett släkte av skalbaggar. Eugonissus ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattnosbaggar
Eugonissus